Jean Langevin est un physicien et un enseignant français, né le  à Paris et mort le  dans la même ville.

Biographie

Famille 
Jean Langevin est le fils du physicien Paul Langevin. Il épouse Edwige Grandjouan, fille de l'affichiste Jules Grandjouan. Il est le père de trois enfants : le guide de haute montagne Bernard Langevin, la biologiste Noémie Koechlin et l'architecte naval Sylvestre Langevin.

Formation 
Il étudie à l'École normale supérieure dans la section sciences et devient agrégé de sciences physiques.

Carrière 
Il enseigne quelques années au lycée français d'Alexandrie, en Égypte puis de retour en France il est détaché en 1936 au cabinet du  ministre de l'Air Pierre Cot. Il effectue ensuite le reste de sa carrière comme professeur au lycée Henri-IV.

En 1946, il fait partie de l'équipe scientifique du CEA où on lui confie un service de documentation et d'enseignement.

Il est le rédacteur en chef du Journal de physique entre 1929 et 1969.

Publications 
Jean Langevin a publié des articles dans différentes revues :
 Fernand Meyer et Jean Langevin, Physique: pesanteur, équilibre des fluides, chaleur, Delalain, 1929 ;
 Fernand Meyer et Jean Langevin Chimie. Classe de seconde, Delalain, 1932 ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Références

Liens externes 

 Jean Langevin, dans le Fonds Paul-Langevin de l'ESPCI, sur le site de Paris sciences et lettres.

Naissance en décembre 1899
Élève de l'École normale supérieure
Physicien français du XXe siècle
Enseignant au lycée Henri-IV
Haut fonctionnaire
Rédacteur en chef
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Famille Langevin
Décès en octobre 1990
Décès à 90 ans